A Qatar Stars League 1963–64 foi a 1ª edição do Campeonato Nacional disputado no Catar.

Resumo
Al-Maref venceu a liga neste ano..

References
Qatar - List of final tables (RSSSF) 

 1963/64